Hohenacker ist der Name von Orten in Baden-Württemberg:

 Hohenacker (Bretzfeld), Ortsteil von Bretzfeld im Hohenlohekreis
 Hohenacker (Waiblingen), Stadtteil von Waiblingen im Rems-Murr-Kreis
 Hohenacker (Esslingen am Neckar), ein in Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, aufgegangener ehemaliger Stadtteil

Hohenacker ist der Familienname von:

 Rudolph Friedrich Hohenacker (1798–1874), deutsch-Schweizer Missionar und Botaniker